Bentley Mulsanne — название двух моделей Bentley:

 Bentley Mulsanne — автомобиль, выпускавшийся компанией Bentley Motors в 1980—1992 годах.
 Bentley Mulsanne (2010) — автомобиль, выпускавшийся компанией Bentley Motors в 2010—2020 годах.